Strången kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Strången, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun,  (25 ha)
Strången, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (1,66 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn